Saint-Gervais, St-Gervais oder Saint Gervais steht für Orte:

 Quartier Saint-Gervais, ein Stadtviertel () in Paris
 Saint-Gervais (Gard), Frankreich
 Saint-Gervais (Gironde), Frankreich
 Saint-Gervais (Isère), Frankreich
 Saint-Gervais (Vendée), Frankreich
 Saint-Gervais (Val-d’Oise), Frankreich
 Saint-Gervais (Québec), Kanada
 Saint-Gervais (Genf), Schweiz

Orte in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Gervais-d’Auvergne, Puy-de-Dôme,
 Saint-Gervais-en-Belin, Sarthe
 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie
 Saint-Gervais-sur-Couches, Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-la-Forêt, Loir-et-Cher
 Saint-Gervais-sur-Mare, Hérault
 Saint-Gervais-sous-Meymont, Puy-de-Dôme
 Saint-Gervais-du-Perron, Orne
 Saint-Gervais-sur-Roubion, Drôme
 Saint-Gervais-des-Sablons, Orne
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne
 Saint-Gervais-en-Vallière, Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-de-Vic, Sarthe
 Saint-Jean-Saint-Gervais, Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Gervasius – auch zu anderen Sprachvarianten
 Le Pré-Saint-Gervais